John Crerar est un nom pouvant désigner:

 (1750-1840), garde-chasse écossais
John Crerar (1848-1933), homme politique canadien au Manitoba
 (1827-1889), industriel américain de Chicago

Voir aussi

Crerar, John